Gemeente in Frankrijk, Belz (Morbihan)
 Plaats in Oekraïne Belz (Oekraïne)
 Een orthodox-joodse stroming, Belz (chassidische gemeenschap)